

Codici 
 TWP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Torwood (Australia)
 twp – codice ISO 639-3 della lingua ere

Altro 
 twp – simbolo del twip, unità di misura tipografica (1/20 di punto tipografico)